Il singolare del torneo di tennis Lisbon Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Čerkasov che ha battuto in finale Tomás Carbonell 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Andrej Čerkasov (Campione)
 Sergi Bruguera (primo turno)
 Udo Riglewski (primo turno)
 Jaroslav Bulant (primo turno)

 Marcelo Ingaramo (secondo turno)
 Guillermo Rivas (primo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Stefan Lochbihler (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lisbon Challenger 1989